Сумбат Давитисдзе (, букв. Сумбат сын Давида) — грузинский историк и царский летописец XI века. Его единственная сохранившаяся работа «История и повествование о Багратионах» включена в Картлис Цховреба и является наиболее важным источником для изучения ранней истории династии Багратионов и истории образования раннесредневековых кавказских государств. Грузинский ученый Эквтиме Такаишвили претпологал, что Сумбат принадлежал династии Багратионов. Автор примечателен тем, что он сформулировал  от библейского царя-пророка Давида.

Примечания

Литература 
 
 
 Сумбат Давитис-дзе, Жизнь и известия о Багратидах, Три хроники. изд. Е.Такайшвили, СМОМПК, вып.XVIII, Тиф. 1900.

Тао-Кларджетские Багратионы
Хронисты
Историки Грузии
Историки XI века